Wojciech Gawroński – polski olimpijczyk, kajakarz górski
 Wojciech Gawroński – polski pianista i kompozytor.